Иоанн Пустынник
 Иоанн Пустынник (ум. IV век) — христианский подвижник. 
 Иоанн Пустынник (более известен как Иоанн Чешский) — святой, первый чешский пустынник, предположительно — сын князя бодричей Гостомысла.